Giuseppe Leone ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Leone (Politiker, 1864) (1864–1923), italienischer Politiker
 Giuseppe Leone (Politiker, 1941) (1941–2015), italienischer Politiker
 Giuseppe Leone (Fußballspieler) (* 2001), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Giuseppe Leoni